Пеуляска () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Мелурень.
 Пеуляска () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Мічешть.
 Пеуляска () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Фрумоаса.